Claudinei Alexandre Pires — futebolista brasileiro, defendeu clubes como Corinthians, Internacional-RS e Cruzeiro
Ednei Ferreira de Oliveira — futebolista brasileiro, lateral-direito do FC Mika
Telmário de Araújo Sacramento — futebolista brasileiro, atacante do Kashima Antlers

Dinei
Dinei